

Architettura 
Ordine architettonico – uno degli antichi modi del costruire

Matematica 
 Ordine o relazione d'ordine – relazione che soddisfa particolari proprietà
 Ordine – nell'algebra matriciale, il numero di righe e colonne di una matrice quadrata
 Ordine – nello studio dei gruppi, il numero di elementi che il gruppo contiene; per estensione, l'ordine di un elemento di un gruppo è anche l'ordine del sottogruppo che l'elemento genera
 Ordine – concetto della teoria degli anelli

Persone 
Franco Ordine – giornalista italiano
Nuccio Ordine – accademico, critico letterario e filosofo italiano

Religione 
Ordine sacro – un sacramento del cristianeseimo
Ordine religioso – Istituto religioso con professione pubblica e solenne dei voti

Altro 
Ordine – livello gerarchico nelle classificazioni tassonomiche (botaniche e zoologiche), al di sotto della classe e al di sopra della famiglia
 Ordine – livello gerarchico utilizzato nella Soil Taxonomy, la classificazione pedologica statunitense
Ordine (o comando) – atto linguistico con funzione direttiva e forma di istruzione, indicazione, ordine da eseguire (ad esempio in ambito militare)
Ordine – onorificenza statale o professionale
Ordine cavalleresco – ordini di merito e distinzione creati dai sovrani europei dopo la fine delle Crociate
Ordine dinastico – ordine cavalleresco che appartiene al patrimonio araldico di una dinastia
Ordine – documento commerciale per ordinare una determinata merce, prodotto o servizio
Ordine professionale – albo al quale sono iscritti per legge coloro che, avendone i requisiti, possono esercitare determinate attività professionali
Ordine pubblico – nella giurisprudenza, insieme di norme fondamentali dell'ordinamento giuridico
Ordine – in filosofia

Pagine correlate 
 Oro

Altri progetti